Кокцеи () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кокцеи, Генрих (1644—1719) — немецкий юрист.
 Кокцеи, Самуэль фон (1679—1755) — немецкий юрист и государственный деятель.
В Древнем Риме существовал род Кокцеи. Наиболее известный представитель — император Нерва.